Bandl ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Bandl (1842–1892), österreichischer Frauenarzt, Erstbeschreiber des Bandl-Rings.
 Peter Bandl (* 1959), deutscher Lichtdesigner, der am Wiener Burgtheater fest engagiert ist